Аста́ховское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Каменского района Ростовской области России.

Административный центр — хутор Берёзовый.

Административное устройство 
В состав Астаховского сельского поселения входят:
 хутор Берёзовый;
 хутор Астахов;
 хутор Масаловка;
 посёлок Молодёжный;
 станция Погорелово.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района Ростовской области
Сельские поселения Ростовской области